По́зимь — пассажирская и грузовая железнодорожная станция Воткинского направления Ижевского отделения Горьковской железной дороги. Находится в Первомайском административном районе Ижевска.

Описание 
Станция расположена в южной части Ижевска вдоль Железнодорожного переулка у его пересечения с проездом Дзержинского. С северной стороны станции расположена промзона, в том числе территория Ижевского механического завода и трамвайного депо № 2. К югу от станции находится частный сектор района Позимь (неофициально называемый «Болото» из-за его расположения у поймы реки Позимь). Железнодорожный путь, ведущий на запад от станции, пересекает улица Володарского, под восточной горловиной станции протекает речка Карлутка.

Станция была открыта в 1952 году. Своё название получила по одноимённой реке, протекающей примерно в полутора километрах к югу от ж/д путей. С 1960 до 1985 года станция носила имя Ижевск II.

Станция осуществляет продажу пассажирских билетов, приём и выдачу повагонных и мелких отправок на подъездных путях, а также грузовые операции. От станции отходит куст служебных путей, часть из которых ведёт на Нефтемаш и к Механическому заводу.

Пассажирское сообщение только пригородное (как и на всей Воткинской линии). Вокзал Позими оборудован небольшим залом ожидания. На станции имеется одна пассажирская платформа островного типа, обслуживающая 1 и 2 пути. Переход от вокзала станции к платформе осуществляется по настилу, проложенному через первый путь. Турникеты на платформе отсутствуют. Единственный поезд, останавливающийся на станции — «Ижевск — Воткинск», ходит 2 раза в день. Время движения от Ижевского вокзала до станции составляет 10 минут.

В окрестностях станции расположено несколько остановок общественного транспорта. Ближайшая из них — «Улица Маркина» — находится к югу от станции на одноимённой улице. Там останавливается только автобус № 15, курсирующий с большими интервалами. В зоне пешеходной доступности также находится остановка «Улица Мельничная» (~ 1,3 км), если пройти по проезду Дзержинского.

Общественный транспорт:
 «ул. Мельничная»: Тб 2, 4, 6, 10, А 25, 49, 68;
 «ул. Промышленная»: Тр 2, 3, 4, 8, 11.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Расписание поездов

Станции Ижевского региона Горьковской железной дороги
Железнодорожный транспорт Ижевска
Железнодорожные станции и платформы Удмуртии